Pinipel ist der Name

 eines zu Papua-Neuguinea gehörenden Atolls, siehe Pinipel (Atoll)
 der Hauptinsel dieses Atolls, siehe Pinipel (Insel)